David Mitchell – brytyjski aktor
 David Mitchell – brytyjski pisarz
 David Mitchell – australijski piłkarz